«Голубая планета» () — документальный кинофильм в формате IMAX, созданный при финансировании Национального музея воздухоплавания и астронавтики Смитсоновского института и Lockheed Corporation в 1990 году. Он был снят при поддержке NASA, а текст к нему был написан и озвучен Тони Майерс.

Фильм посвящен планете Земле как единому целому и частично снимался с находившихся на орбите шаттлов. Фильм старается показать насколько уникальна и хрупка планета. Как она возникла, как она менялась и какую роль сыграл человек в этих изменениях. Для иллюстрирования текста используются кадры из космоса, подводная съемка, компьютерная анимация и различные пейзажи планеты.

Четкий и ясный язык фильма делает его понятным для детей, а захватывающие дух кадры, например, вид грозы из космоса, привлекут внимание взрослых.

Примечания

Ссылки 
 
 IMAX: Blue Planet Blu-ray Disc review

Документальные фильмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы IMAX
Документальные и научно-популярные фильмы о космосе
Фильмы на английском языке
Короткометражные фильмы 1990-х годов